Engenthal (Frankrijk), een voormalige gemeente, opgegaan in de gemeente Wangenbourg-Engenthal in het Franse department Bas-Rhin
 Engenthal (Elfershausen), een plaats in de gemeente Elfershausen in de Duitse deelstaat Beieren
 Engenthal (Hartenstein), een plaats in de gemeente Hartenstein in de Duitse deelstaat Beieren
 De Duitse naam van Mighindoala, een gemeente in het Roemeense district Sibiu